Вожд (савремени српски: вођа) је била српска владарска титула која је обједињавала војну и цивилну власт.

Историја 
Реч вожд је аутохтоног словенско-српског порекла. У нововековној српској историји се помиње од 1811. године. Карађорђе Петровић се од 1804. до 1808. потписивао као командант, од 1808. до 1811. као предводитељ, а од 1811. као вожд. Након Карађорђа, титулу вожда је од 1815. носио Милош Обреновић, да би је од 1817. заменио владарском титулом књаза.

Носиоци титуле вожда у Србији

Титула вожда у свету 
У руском језику често се користио за совјетске вође као што су Владимир Лењин и Јосиф Стаљин као Вожд пролетаријата () или Вожд Руске комунистичке партије (). У савременом руском језику, вожд је постао синоним за комунистичке вође. У данашње време реч постаје помало застарела и замењује се војним звањем „врховни командант“ или њеном енглеском верзијом „лидер“. То је пандан речи фирер коју је користио Адолф Хитлер у Нацистичкој Немачки, дуче коју је користио Бенито Мусолини у Фашистичкој Италији и врховни вођа у ДНР Кореји.

Види још 
 Устаничка Србија
 Династија Обреновић
 Династија Карађорђевић
 Списак српских владара

Референце 

Титуле српских владара
Титуле
Српска револуција